Konsulat Wenezueli w Gdańsku (Konsulat von Venezuela in Danzig, El Consulado de Venezuela en Danzig) – wenezuelska placówka konsularna funkcjonująca w Gdańsku.

Pierwszy akredytowany przedstawiciel Wenezueli w randze konsula rozpoczął urzędowanie w Gdańsku w 1924. Urząd funkcjonował do 1939.

Kierownicy konsulatu 
 1922–1927 – Robert Skutezky, konsul
 1935–1936 – Juan I. Lesseur, konsul
 1936–1938 – José Felix Machado, konsul
 1939 – Erich Wiens, kierownik urzędu

Siedziba 
 Breitgasse 21 (obecnie ul. Szeroka) (1922–1927), w siedzibie GmbH Kontor für Versicherung
 Stadtgraben 6 (Podwale Grodzkie), Continental Hotel (1935–1938)
 Münchengasse 5–6 (ul. Żytnia) (1939)

Zobacz też 
 Ambasada Wenezueli w Polsce

Przypisy

Bibliografia 
 Polska – Wenezuela. Historia i współczesność, Ambasada RP w Caracas 2013
 roczniki Adreßbuch für Danzig und Vororte, Kafemann Verlag Danzig

Gdańsk
Wenezuela
Wenezuela
Stosunki polsko-wenezuelskie